

Cinema 
 Breakout – film del 1959 diretto da Peter Graham Scott
 Dieci secondi per fuggire (Breakout) – film del 1975 diretto da Tom Gries

Letteratura 
 Dietro le sbarre (Breakout) – romanzo di Richard Stark del 2002

Musica 
 Breakout – brano dei Bon Jovi del 1984
 Breakout: Video Singles – album video dei Bon Jovi del 1986
 Breakout – album degli Spyro Gyra del 1986
 Breakout – singolo degli Swing Out Sister del 1986
 Breakout – album dei Demon del 1987
 Breakout – singolo dei Foo Fighters del 2000
 Breakout – album di Miley Cyrus del 2008
 Breakout - singolo dei Cryoshell del 2012

Videogiochi 
 Breakout – videogioco del 1976
 Breakout – videogioco del 2000
 Breakout – genere di videogiochi, chiamato per antonomasia come il titolo del 1976

Altro 
 Breakout – in finanza, situazione in cui un indicatore si discosta dal suo trend oppure supera una resistenza o sfonda un supporto
 Harley-Davidson Breakout - serie di moto prodotte da Harley-Davidson

Pagine correlate 
 Break Out